CFC steht für:
 Cannstatter Fußball-Club, deutscher Sportverein, siehe Cannstatter Tennisclub
 Cardio-Fazio-Cutanes-Syndrom, genetische Erkrankung, siehe Kardio-fazio-kutanes Syndrom
 Catholics for a Free Choice, US-amerikanische Organisation pro Schwangerschaftsabbruch
 Celtic Football Club, schottischer Fußballverein, siehe Celtic Glasgow
 Certificación Fonográfica Centroamericana
 Certificat fédéral de capacité, siehe Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
 Chelsea Football Club, englischer Fußballverein, siehe FC Chelsea
 Chemnitzer FC, deutscher Fußballverein
 Certified Financial Consultant
 Chemin de fer Charlevoix, siehe Bahnstrecke Quebec–Clermont
 Chemins de fer de la Corse, Eisenbahngesellschaft von Korsika
 Child Friendly Cities and Communities Initiative
 Chlorfluorocarbon, englische Abkürzung für Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) 
 ColdFusion Component, objektorientierte Erweiterung von ColdFusion
 Conseil francophone de la chanson, internationale Organisation zur Förderung der französischen Sprache in der Musik
 Continuous Function Chart, Programmiersprache für Speicherprogrammierbare Steuerungen
 Controlled Foreign Company, Terminus technicus in der Diskussion der (Quellen)besteuerung ausländischer Erträge
 Couples for Christ, siehe Eheleute für Christus
 carbon fiber carbon composite, ein Verbundwerkstoff, siehe Kohlenstofffaserverstärkter Kohlenstoff
 Congregatio Fratrum Christianorum, Ordenskürzel der Christian Brothers, katholischer Laienorden
 CFC Industriebeteiligungen, deutsches Unternehmen
 Royal Canadian Air Force (ICAO-Code)

CfC steht für:
 Campus für Christus, Missionsbewegungen

Cfc steht für:
 einen Klimatyp der Köppen-Geiger-Klassifikation (C-Klimate)

CFC